Ramillies (België), een gemeente in Waals-Brabant.
Slag bij Ramillies, in 1706 in het kader van de Spaanse Successieoorlog.
Ramillies (Frankrijk), arrondissement Cambrai, departement Nord.